Turneul de tenis de la Wimbledon 2017 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 3 iulie 2017 și s-a încheiat duminică, 16 iulie 2017.

Campioni
Simplul masculin a fost câștigat de elvețianul Roger Federer, care a câștigat cel de-al optulea trofeu la Wimbledon și al 19-lea titlu de Grand Slam la general, stabilind un nou record la numărul de titluri de Grand Slam, depășindu-i pe Pete Sampras și pe amatorul britanic William Renshaw. A concurat fără a pierde un set, fiind al doilea jucător în Open Era care realizează acest lucru, după Bjorn Borg în 1976. La vârsta de 35 de ani și 341 de zile, a devenit cel mai în vârstă campion londonez al erei deschise.

Garbiñe Muguruza, în vârstă de 23 de ani, din Spania, a câștigat primul titlu de la Wimbledon la simplu feminin. După triumful de la French Open 2016, ea și-a adăugat a doua victorie de Grand Slam. De asemenea, a devenit prima jucătoare de tenis care le-a învins pe cele două surori Williams în finala de Grand Slam.

Dublul masculin a fost câștigat de cuplul polono-brazilian Łukasz Kubot și Marcelo Melo. A fost primul lor trofeu comun de Grand Slam și al doilea la dublu masculin pentru fiecare dintre ei. Finala, care a durat 4:40 ore, a fost a doua finală ca lungime dintre finalele la dublu masculin de la Wimbledon.

La dublu feminin, câștigătoarea olimpică, Ekaterina Makarova, a triumfat alături de rusoaica Elena Vesnina, fiind al treilea titlu al lor comun de Grand Slam. În finală, nu au permis adversarelor să câștige nici măcar un singur joc, ceea ce s-a întâmplat din 1953. 

Perechea elvețiano-britanică Martina Hingis și Jamie Murray au câștigat la dublu mixt. A fost primul lor titlu comun de Grand Slam și pentru fiecare cel de-al doilea la Wimbledon la dublu mixt. Pentru Hingis, a fost cel de-al 6-lea titlu de Grand Slam la dublu mixt iar pentru Murray al doilea.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiul total de la Wimbledon pentru 2017 a fost majorat la 31,6 milioane de lire sterline. Câștigătorii titlurilor la simplu masculin și feminin vor câștiga 2,2 milioane de lire sterline. Premiile în bani pentru jucătorii la dublu și scaun rulant masculin și feminin au fost, de asemenea, majorate pentru competiția din 2017.

* per echipă

Note

Legături externe 
 

2017
Wimbledon